Clive Barker’s Jericho () — компьютерная игра. Релиз состоялся в 2007 году. В России локализована и издана компанией Бука.

Персонажи 

В игре представлены 7 персонажей, каждый из них уникален и обладает сверхъестественными способностями. Игрок может отправить в определённую точку как весь отряд, так и отдельную группу — Альфу либо Омегу, эта функция также необходима при решении загадок. Хотя персонаж Мюриэль Грин и является сотрудником D.O.W. () (), она не является персонажем за которого игрок может играть.
Начиная со второй главы игрок может свободно переключаться между персонажами (в определённый момент некоторые недоступны). Также игроку предстоит сражаться с разнообразными противниками.

Протагонисты 
 Капитан Дэвин Росс () — Роль в отряде — командир. Специализация — целитель (не является единственным целителем в отряде). Вооружён штурмовой винтовкой «Патриот» с подствольным дробовиком. Патронов для дробовика — 50, по 5 патронов в магазине. Патронов для винтовки — 500, по 45 патронов в магазине. Винтовка имеет три режима стрельбы: Огонь одиночными выстрелами, огонь очередями по 2 патрона и автоматический огонь. В ближнем бою наносит удары Патриотом. Гибнет в финале первой главы и начиная со второй может в любой момент переселиться из одного напарника в другого. Характеристики: Пол — мужской, рост — 1 м. 88 см, вес — 94 кг, возраст — 37 лет, цвет глаз — серо-карий, цвет волос — тёмный, группа крови — II-ая положительная. Озвучивание — Стивен Блум, русский дубляж — Александр Груздев.
 Капрал Симона Коул () — Роль в отряде — поддержка. Специализация — взлом реальности (замедление времени). Вооружена пистолетом-пулемётом «X-86». Всего патронов — 500, по 45 патронов в магазине. У X-86 имеется три режима стрельбы: огонь одиночными выстрелами, огонь очередями по 3 патрона и автоматический огонь. Помимо основного X-86 обладает гранатами с четырьмя функциями настройки: взрыв через две секунды, взрыв при приближении, взрыв при соприкосновении, дистанционное управление (можно кинуть только 1 гранату). В ближнем бою может наносить удары прикладом X-86. Также Симона обладает очками через которые можно смотреть полосу здоровья как врагов так и членов отряда. Обладает способностью замедлять время (Петля времени), во время чего Симона двигается быстрей в отличие от остального игрового мира. Также обладает способностью Парадокс которая повышает на короткое время наносимый урон противнику. Убита Перворожденным. Характеристики: Пол — женский, рост — 1 м. 73 см, вес — 58 кг, возраст — 21 год, цвет глаз — зелёные, цвет волос — рыжий, группа крови — IV-ая отрицательная. Русский дубляж — Дарья Фролова.
 Сержант Фрэнк Дельгадо () — Роль в отряде — пулемётчик. Специализация — пиромант. Вооружён трёхствольным пулемётом Гатлинга «Хранитель ада» с длинной пулемётной лентой и пистолетом «Истязатель». Всего патронов в пулемёте — 1000, а в пистолете — 50. В пистолете магазин на шесть патронов. В пулемёте расход патронов не подвержен перезарядке. В ближнем бою наносит удары рукой и Хранителем ада. Обладает способностью призывать огненного духа Абабинили который помогает в борьбе с врагами, но ранить врага он может только 2-4 раза, далее он возвращается обратно в руку Дельгадо. Чем дольше Абабинили на свободе (то есть вне руки Дельгадо) тем дольше времени уйдёт на восстановление. Пока Абабинили на свободе, Фрэнк начинает чувствовать нарастающую боль, так как огненный демон перестаёт её подавлять в обгорелой руке. Также обладает способностью поджигать противника, при условии если Дельгадо находится рядом с ним, также может ходить по лаве и огню, при условии если включена эта способность. Характеристики: Пол — мужской, рост — 2 м. 10 см, вес — 130 кг, возраст — 31 год, цвет глаз — зеленовато-карие, цвет волос — тёмный шатен, группа крови — I-ая положительная Русский дубляж - Михаил Тихонов.
 Сержант Вильгельмина «Билли» Черч () — Роль в отряде — поддержка. Специализация — письмо кровью. Обладает способностью вызывать магию крови, которая задерживает врагов на месте. Вооружена пистолетом-пулемётом «Кенжу» и катаной «Нодачи». С помощью катаны может убивать врагов как нанося серию ударов, так и с одного раза. Всего патронов в Кенжу — 500, по 30 патронов в магазине. Режимы стрельбы — огонь одиночными выстрелами, огонь очередями по 3 патрона и автоматический огонь. В ближнем бою наносит удары Кенжу,кулаком и изогнутым кинжалом. По ходу игры выясняется что она не любит когда её называют Вильгельминой, так как так её называл её отец. Характеристики: Пол — женский, рост — 1 м. 65 см, вес — 47 кг, возраст — 22 года, цвет глаз — зеленовато-карие, цвет волос — тёмный, группа крови — неизвестно. Русский дубляж — Жанна Никонова.
 Отец Пол Роулингс () (в испанской версии игры «Падре Пол Роулингс») — Роль в отряде — священник и медик. Специализация — экзорцист. Обладает способностью воскрешать раненых членов команды на расстоянии, а также забирать здоровье врагов (кроме боссов) и распределять его между членами отряда. Использует два пистолета «Вера» (правый пистолет) и «Судьба» (левый пистолет) с тремя видами пуль — стандартные, разрывные и осколочные. Всего патронов — 300, по 15 патронов в магазине. Если стрелять стандартными то магазина на 15 патронов будет тратиться по одному патрону как одиночными выстрелами так и очередями в зависимости от желания игрока. Если стрелять разрывными то у игрока будет только по три выстрела одиночным стилем, один выстрел затрачивает 5 патронов. Если стрелять осколочными то у игрока будет только по 5 выстрелов одиночным стилем, один выстрел затрачивает 3 патрона. Может стрелять одновременно двумя пистолетами. В ближнем бою наносит удары пистолетом и кулаками. По ходу игры выясняется что он был неравнодушен к Мюриэль Грин. Характеристики: Пол — мужской, рост — 1 м. 95 см, вес — 88 кг, возраст — 57 лет, цвет глаз — голубые, цвет волос — седой, группа крови — I-ая положительная. Русский дубляж — Олег Форостенко.
 Лейтенант Эбигейл Блэк () — Роль в отряде — снайпер. Специализация — телекинез. Вооружена полуавтоматической снайперской Нейро-винтовкой с подствольным гранатомётом. Всего патронов в винтовке — 50, по 5 патронов в магазине и 10 боеприпасов для подствольного гранатомёта. В ближнем бою может наносить удары прикладом снайперской винтовки. Обладает способностью замедлять полёт пули, с помощью замедленной пули Блэк может убить от одного до трёх врагов (при условии если пуля «размозжит» голову противнику, попаданием в туловище пуля не убивает противника, также не все противники умирают от попадания замедленной пули в голову), расчищать путь от всевозможных физических препятствий, а также может поджигать врагов начиная с уровня Лабиринт (на уровне Имперская власть могла поджигать распятых на кресте), способность поджигать врагов даётся не сразу, а по ходу игры, вначале Блэк может с помощью этой способности просто отталкивать врагов, по ходу же игры она сможет их поджигать и отталкивать одновременно. Характеристики: Пол — женский, рост — 1 м. 83 см, вес — 68 кг, возраст — 27 лет, цвет глаз — голубые/васильковые, цвет волос — натуральный — блондинка, крашеный — брюнетка, группа крови — II-ая отрицательная. Русский дубляж — Ольга Кузнецова.
 Капитан Хавьер (Ксавьер) Джонс () — Роль в отряде — разведчик. Специализация — провидец. Вооружён штурмовой винтовкой «Патриот» с подствольным дробовиком. В винтовке 500 патронов, 45 патронов в магазине. В подствольном дробовике 50 патронов, по 5 патронов в магазине. У винтовки три режима стрельбы — огонь одиночными выстрелами, огонь очередями по два патрона, автоматический огонь. В ближнем бою наносит удары Патриотом. Может вселяться в чужие тела, если Джонс вселится во врага то он может создать пирокинез или заклятие крови. Также эта способность необходима для решения загадок. Убит Перворожденным. Характеристики: Пол — мужской, рост — 1 м. 86 см, вес — 90 кг, возраст — 40 лет, цвет глаз — белый, цвет волос — белый, группа крови — I-ая отрицательная. Русский дубляж — Андрей Ярославцев.

Роли озвучивали

Музыка 
Музыку для игры написал американец Крис Веласко (). Также в некоторых саундтреках используются элементы Kyrie eleison (Церковное Песнопение).

Оценки 

«Clive Barker’s Jericho» получила смешанные отзывы. Игру критиковали за чрезмерное насилие.

Примечания

Ссылки 

 Страница игры
 MercurySteam Entertainment
 Alchemic Productions

Survival horror
Шутеры от первого лица
Игры для Windows
Игры для Xbox 360
Игры для PlayStation 3
Компьютерные игры 2007 года
Компьютерные игры, разработанные в Испании
Тактические шутеры
Игры, сертифицированные для Games for Windows
Компьютерные игры, изданные Codemasters
Компьютерные игры о путешествиях во времени
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Компьютерные игры, локализованные «Букой»
Компьютерные игры, разработанные MercurySteam